Montenegros førstedivision 2011-12 var den 6. udgave af det mesterskab i fodbold i Montenegro. Turneringen blev afviklet fra august , 2010 og blev afsluttet i maj, 2010.

Borac Banja Luka vandt deres andet mesterskab.

Tabel

Montenegro 

 

Førstedivision i fodbold 2011-12